Rajd Portugalii 1980 (14. Rallye de Portugal – Vinho do Porto) – rajd samochodowy rozgrywany w Portugalii od 4 do 9 marca 1980 roku. Była to trzecia runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1980. Rajd był rozegrany na szutrze.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 3 rundach

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

1980
Rajdowe Mistrzostwa Świata 1980